Pasman bezeichnet:

 Toti Pasman (* 1973), argentinischer Sportjournalist
 Pasman (Buenos Aires), Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires

Pašman bezeichnet:
 Pašman, kroatische Insel
 Pašman (Ort), Ort auf der gleichnamigen Insel
Siehe auch:
 Passman
 Pásmán-Walzer
 Ritter Pásmán